Líber Prudente (7 de Setembro de 1971) é um árbitro de futebol uruguaio.

Ligações externas 
 

Árbitros de futebol do Uruguai